Brzeźno ist ein polnischer Ortsname:

 Brzeżno (deutsch Briesen bei Schivelbein), Dorf und Landgemeinde in der polnischen Woiwodschaft Westpommern im Powiat Świdwiński

* in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Brzeźno (Świątki) (Bergling, Kreis Mohrungen/Ostpreußen)

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Brzeźno (Czarnków) (Briesen, Kreis Czarnikau/Posen)
 Brzeźno (Kostrzyn)
 Brzeźno (Krzymów)
 Brzeźno (Skoki)

 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Brzeźno (Sobków)

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Brzeźno (Koneck)
 Brzeźno (Lipno)
 Brzeźno (Lubicz)
 Brzeźno (Pruszcz)

 in der Woiwodschaft Lebus:
 Brzeźno (Lubiszyn) (Briesenhorst, Kreis Landsberg (Warthe)/Brandenburg)
 Brzeźno (Pszczew) (Briese, Kreis Schwerin (Warthe)/Brandenburg)
 Brzeźno (Sulęcin) (Breesen, Kreis Oststernberg/Brandenburg)

 in der Woiwodschaft Lublin:
 Brzeźno (Dorohusk)

 in der Woiwodschaft Masowien:
 Brzeźno (Goworowo)

 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Brzeźno (Prusice) (Groß Breesen, Kreis Trebnitz/Schlesien)

 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Brzeźno (Szczuczyn)

 in der Woiwodschaft Pommern:
 Brzeźno (Człuchów) (Deutsch Briesen, Kreis Schlochau/Pommern)
 Brzeźno (Gdańsk) (Danzig-Brösen, Stadtteil von Danzig)
 Brzeźno (Morzeszczyn) (Bresnow, Kreis Preußisch Stargard/Westpreußen)

 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Brzeźno – bis zum 26. September 1993 der Name der Gemeinde Brzeżno (Briesen, Kreis Belgard-Schivelbein/Pommern)
 Brzeźno (Barwice)
 Brzeźno (Karlino) (Hoppekathen, Kreis Kolberg/Pommern)
 Brzeźno (Szczecinek) (Briesen, Kreis Neustettin/Pommern)

Siehe auch:
 Brzeźno Kolonia
 Brzeźno Lęborskie (Bresin, Kreis Lauenburg/Pommern)
 Brzeźno Łyńskie (Persing, Kreis Osterode/Ostpreußen)
 Brzeźno Małe
 Brzeźno Mazurskie (Bergling, Kreis Osterode/Ostpreußen)
 Brzeźno Stare (Deutsch Briesen, Kreis Wongrowitz/Posen)
 Brzeźno Szlacheckie
 Brzeźno Wielkie

und

 Nowe Brzeźno
 Stare Brzeźno